Lederer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julius Lederer
 Michael Lederer